De Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig afgekort TFF 1. Lig, is de op een na hoogste voetbaldivisie in Turkije. Deze klasse bestaat uit één competitiereeks met 18 teams. De competitie gaat van start midden augustus en eindigt eind mei. Eind december - begin januari wordt een korte winterstop ingelast. Alle teams werken in totaal 34 wedstrijden af. De nummers 16-18 degraderen naar 2. Lig. De nummers 1 en 2 promoveren naar de Süper Lig. De nummers 3, 4, 5 en 6 spelen play-off wedstrijden tegen elkaar met als hoofdprijs het derde ticket naar de Süper Lig.

De op een na hoogste voetbaldivisie heeft meerdere systemen gekend. Het Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig-systeem is voor het eerst in het seizoen 2001/2002 gebruikt.

TFF 1. Lig, 2021-2022

Kampioenen en promoverende teams

De top drie sinds het nieuwe systeem in 2001

Titels per club

Eeuwige ranglijst 
De clubs in het vet spelen in 2022/23 in de TFF 1. Lig:

Turkiye Futbol Federasyonu 1. Lig